Рогозинская — название нескольких населённых пунктов:
 Рогозинская — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Рогозинская — деревня в Пудожском районе Карелии.